Trakce (z latinského trahere táhnout) může mít vícero významů:

 pohon – samohybných dopravních prostředků, zdroj síly na jejich palubě
 lodní trakce – tažení nebo vlečení lodi
 trakce vlečných vozidel – např. tažení přívěsu za automobilem nebo valníku za traktorem
 kolejová trakce – vlečení nebo tažení kolejových vozidel 
 železniční trakce – pohon železničních kolejových vozidel při přepravě vlaků
 animální trakce (používaná u koněspřežných drah)
 závislá trakce
 elektrická trakce
 stejnosměrná trakce
 střídavá trakce
 nezávislá trakce
 parní trakce
 motorová trakce
 dieselmechanická trakce
 dieselhydraulická trakce
 dieselelektrická trakce
 trakce (medicína) – způsob léčby lidské kostry tahem – například pomocí zavěšení těla – natahování, natažení, extenze
 trakce (geologie) – odborný geologický pojem
 ČKD Trakce – jeden ze závodů někdejšího koncernu ČKD